Née ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Née (1922–2021), deutsche Schauspielerin
 Luis Née (um 1734–1807), französisch-spanischer Botaniker